Schaub est un nom de famille porté notamment par :
 Brendan Schaub (né en 1983), professionnel américain des arts martiaux ;
 Christoph Schaub (né en 1958), réalisateur suisse ;
 Julius Schaub (1898-1967), officier nazi ;
 Louis Schaub (1994-), footballeur autrichien ;
 Luke Schaub (1690-1758), diplomate anglais ;
 Matt Schaub (né en 1981), joueur américain de football américain ;
 Wilhelm Schaub (1861-1934), architecte allemand, russe, puis soviétique ;
 Jean-Frédéric Schaub (né en 1963), historien français ;
 Catherine Schaub, metteuse en scène française.

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien